Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» — технопарк в области информационно-коммуникационных технологий, созданный на территории Республики Татарстан в рамках Комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Основная цель технопарка — ускорить развитие ИТ-компаний и увеличить долю ИТ-отрасли в экономике Республики Татарстан.
 
Полное наименование — государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“».

Основная информация 
Строительство технопарка началось в 2008 году на средства федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан и было завершено в октябре 2009 года. В качестве места расположения была выбрана зона в центральной части города Казань, в непосредственной близости станций Площадь Тукая и Суконная слобода казанского метрополитена. Комплекс зданий ИТ-парка состоит из современного 5 этажного здания, в котором располагается основная часть инфраструктуры технопарка, а также двух реконструированных зданий бывшей казармы. Общая площадь ИТ-парка составляет более 30 тыс. кв.м.

В 2012 состоялось открытие второй площадки Технопарка в городе Набережные Челны, площадь которого составляет 25 тыс. кв.м., что почти в два раза превышает размер основной площадки в Казани. Построен ИТ-парк за один год, на территории недостроенного вычислительного центра ОАО "Камаз". В год открытия второй площадки резидентами ИТ-парка стали 22 компании, на 2022 год количество резидентов увеличилось до 75 компаний.

В момент запуска технопарка сообщалось, что челнинский филиал будет объединен с казанским ИТ-парком каналом связи, что позволит его резидентам использовать ресурсы мощного Дата-центра и инфраструктуру казанской площадки. Техническая и бизнес-инфраструктура ИТ-парка в Казани и Набережных Челнах создает экосистему для комплексного развития и поддержания стартап-проектов и ИТ-компаний на всех стадиях развития: от идеи до внедрения конечного высокотехнологичного продукта на рынок.

В подразделения ИТ-парка входят: Дата-центр, Бизнес-инкубатор, Департамент цифровой трансформации, Центр развития компетенций, ИТ-академия, конференц-залы, ИТ-отель, ИТ-дом для сотрудников компаний-резидентов, Центр компетенций в области интеллектуальной собственности, компьютерные классы, офисные помещения для резидентов, пространство коллективной работы «Точка Кипения», парковки, отделения почты и банков. 

Миссия:

Создавая комфортные условия и открывая возможности, мы развиваем интеллектуальный капитал и технологическое предпринимательство.

Видение:

Мы сделаем Республику Татарстан устойчивым инновационно-технологическим лидером России и расширим свое присутствие на международном рынке, ориентируясь на выпуск конкретных реализованных ИТ-проектов и решений.

Бизнес-инкубатор 
В апреле 2011 года был дан старт работе Бизнес-инкубатора ИТ-парка, на открытии которого присутствовал министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игорь Щеголев и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он является одним из самых больших в России Бизнес-инкубаторов, который способствует популяризации технологического бизнеса и создает благоприятные условия для эффективной предпринимательской, проектной и инновационной деятельности. Отборы в бизнес-инкубатор проходят четыре раза в год.

Бизнес-инкубатор ИТ-парка один из немногих в России работает с проектами самых ранних стадий с точки зрения жизненного цикла - от стадии идеи до уже существующих бизнес-единиц. 

Спектр оказываемых услуг, функционал и стратегическое видение поддержки предпринимателей за эти годы претерпели значительные изменения и с 2021 года Бизнес-инкубатор перешел на трехступенчатую модель бизнесинкубирования субъектов малого предпринимательства и трансформировался в Департамент развития технологического предпринимательства, включающего 3 подразделения: Стартап-Академию, Стартап-инкубатор, Акселератор. Концепция трехступенчатой модели основывается на теории необходимости разделять три первые стадии развития стартапов и типы поддержки: стадию идеи, стадию наличия прототипа/MVP и тестирования различных бизнес-гипотез и стадию масштабирования работающей бизнес-модели.

Дата-центр 
Дата-центр ИТ-парка сертифицирован по международному стандарту TIER III Uptime Institute. Энергоотказоустойчивость систем обеспечена 2 энерговводами мощностью по 2,5 МВт каждый, источниками бесперебойного питания и резервными дизель-генераторными установками. Дата-центр ИТ-парка предоставляет услуги с высоким уровнем безопасности и имеет сертификат соответствия требованиям ФСТЭК, а также лицензию ФСБ на деятельность по работе со средствами шифрования.В 2020 году Дата-центр ИТ-парка разместил и аттестовал Комплексную муниципальную геоинформационную государственную систему города Казани с подключением более 100 тысяч пользователей. Дата-центр ИТ-парка обеспечил работу и информационную безопасность для государственной информационной системы «Бухгалтерский учет и отчетность государственных органов Республики Татарстан и подведомственных им учреждений» с подключением более 10 тысяч пользователей со всей Республики Татарстан.

ИТ-академия и Центр развития компетенций 
С 2014 года в Набережных Челнах и с 2015 года в Казани в ИТ-парке успешно работает ИТ-академия и Центр развития компетенций, предоставляющие услуги по дополнительному профессиональному образованию для граждан и юридических лиц. ИТ-Академия имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, в рамках которой реализуются 3 формата обучения: повышение квалификации, профессиональная переподготовка и общеразвивающие программы для детей.

В 2020 году ИТ-академия приняла участие в федеральной образовательной программе "Персональный цифровой сертификат" в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: «Реализация государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики». Более 370 человек из 142 городов России - от Симферополя до Владивостока - прошли обучение по трем курсам: “Маркетинг в социальных сетях. Инстаграм”, “Разработка приложений с использованием языка JAVA”, “Основы управления ИТ-проектами” и получили удостоверение о повышении квалификации.

Точка кипения 
В мае 2019 года на площадке Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» было открыто первое в регионе пространство коллективной работы «Точка кипения-Казань». Основные направления работы Точки кипения-Казань: цифровая трансформация, устойчивое развитие и международная кооперация. Формат Пространства коллективной работы «Точки кипения» предусматривает общение лидеров различных команд и сообществ, организацию их сотрудничества в образовательных, научных, социальных и бизнес-проектах для создания и продвижения инновационных проектов в Республике Татарстан, а также обмена опытом, результатами деятельности и новыми моделями регионального развития.

За первый год работы в Точке кипения-Казань состоялось 387 мероприятий: от мастер-классов, лекций, тренингов до хакатонов, общественных слушаний, форсайт-сессий, в которых приняли участие 9 278 человек.

В 2020 году при поддержке Агентства стратегических инициатив прошло открытие первого в России виртуального пространства «Точка кипения – Набережные Челны» на челнинской площадке ИТ-парка. За счет нового формата площадки в активную работу вовлечены представители различных сообществ как Набережных Челнов, так и других городов страны. Основными направлениями деятельности челнинской «Точки кипения» стали: развитие человеческого капитала и компетенций будущего, индустрия 4.0 и методы Lean, WCM в производственной парадигме будущего, вызовы цифровой трансформации.

«Точка кипения - Набережные Челны» предусматривает общение лидеров проектов, возможность получения консультаций ведущих специалистов в разных областях со всей страны, а также бесплатное участие в образовательных программах. В виртуальном пространстве проводятся мастер-классы от экспертов, презентации лучших практик реализации проектов. «Точка кипения» объединяет предпринимателей, студентов, ученых, представителей органов власти и научных учреждений, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов в Республике Татарстан, а также обмена опытом, результатами деятельности и новыми моделями регионального развития по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом.

Конференц-сервис 
Конференц-сервис ИТ-парка предоставляет современные многофункциональные залы, снабжённые всем необходимым оборудованием: конференц-залом, пресс-центром, переговорными комнатами, компьютерным классом и просторным холлом для проведения выставок.

Региональный оператор Фонда "Сколково" 
С 01 июня 2018 года ИТ-парк выступает региональным оператором Фонда «Сколково» в Республике Татарстан. Присвоение статуса регионального оператора позволяет резидентам ИТ-парка получать доступ к сервисам Фонда «Сколково», а именно содействие в привлечении инвестиций, менторских и акселерационных программах, поддержку в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, в привлечении инвестиций.

Республика Татарстан по итогам 2020 года занимает 3 место среди регионов России, после Санкт-Петербурга и Свердловской области по количеству участников проекта Сколково.

См. также 
 Иннополис#Технопарк
 Технопарк Новосибирского Академгородка
 Сколково (инновационный центр)

Примечания

Ссылки 
 сайт ИТ-парка
  Трансляция строительства площадки № 2 Казанского ИТ-парка в Набережных Челнах
  Инвестиционный-портал Республики Татарстан

Технопарки России
Организации Казани
Экономика Казани